Korrektiv steht für:

 Correctiv, ein Recherchezentrum 
 ein Korrektiv ist eine Änderung um etwas zum Besseren zu korrigieren, siehe Korrektur
 die Person bzw. Institution, die eine Korrektur bewirkt oder anregt